Polacco ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Polacco (1900–1986), italienischer Schauspieler
 Giorgio Polacco (1875–1960), italienischer Dirigent
 Luigi Polacco (1917–2007), italienischer Klassischer Archäologe
 Patricia Polacco (* 1944), US-amerikanische Kinderbuchillustratorin